Novelé puede referirse a:

Localidades y elementos referidos a Novelé

España 
 Novelé es un municipio de la Comunidad Valenciana.

Filipinas 
 Novelé, barrio del municipio de Rosario en la provincia de Agusan del Sur.